МФК «Сибиряк» в сезоне 2011/2012 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2011/12.

Итоги прошедшего сезона (2010/2011) 

По итогам сезона в Суперлиге команда впервые завоевала бронзовые медали, самый лучший результат из новосибирских команд в игровых видах спорта в сезоне 2010/11. Лучшим бомбардиром стал универсал Умберто — 20 голов в 17 играх (1,1 гола за игру). В розыгрыше Кубка России оступилась в первом же раунде (1/8 финала) проиграв серию «Политеху».

Хронология событий 
• 24 июня 2011 г.  Состоялось заседание Попечительского совета ПФМК «Сибиряк», на котором присутствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. На совещании были подведены итоги трехлетнего цикла работы клуба и намечены планы на ближайшие годы. Работа клуба была отмечена на «отлично». Были сформулированы 3 задачи: во-первых, по бюджетам быть вровень с «Синара» и «Динамо», во-вторых из-за успешной игры команды, игроки и тренеры имеют заманчивые предложения и необходимо решать задачу, как сохранить команду в Новосибирске. И третья задача — развитие инфраструктуры клуба.

• 23 июля — 6 августа 2011 г. Проходит учебно-тренировочный сбор в Чехии.

• 23 — 27 августа 2011 г. В розыгрыше Кубка Урала (Екатеринбург) «Сибиряк» занял первое место: «Кайрат» - 2:3 (Покотыло-2), «Синара» - 4:3 (Агапов (автогол), Иванов, Покотыло, Умберто), «Норильский никель» - 4:0 (А.Плахов (2), Н.Плахов, Умберто),«КПРФ» - 4:3 (Умберто, Власовец, Жоан, Рафаэль), «Тюмень» - 2:0 (Умберто, Малышев). Жоан был признан самым ценным игроком турнира, а Умберто – лучшим нападающим.

• 30 августа 2011 г. в конференц-зале НГАСУ состоялось предсезонная встреча руководства, игроков и тренерского штаба «Сибиряка», а также болельщиков клуба. Был представлен новый игрок команды - Владимир Чурляев, объявлен капитан команды - Сергей Малышев и вице-капитан — Николай Плахов. Руководитель попечительского совета ПМФК «Сибиряк» Алексей Толоконский объявил задачу на сезон:

Задачи на этот сезон — медали чемпионата России и более успешное, нежели в прошлом году, выступление в Кубке России — возможно выполнить.

 14 и 15 октября 2011 г. команда «Сибиряк» в Алматы сыграла два товарищеских матча с «Кайрат»: 6:5 (Умберто - 2, Сучилин - 2, Покотыло, Иванов) и 3:3 (Покотыло - 2, Иванов)

 20 октября 2011 г. команда «Сибиряк» в Мытищах провела контрольную игру с «Мытищи»: 4:3 (Покотыло - 2, Васильев, Умберто)

 21 октября 2011 г. команда «Сибиряк» в Москве провела контрольную игру с «ЦСКА»: 3:2 (Рафаэль, Иванов, Покотыло)

 13 и 15 декабря 2011 г. команда «Сибиряк» в Новосибирске сыграл два товарищеских матча с «Кайратом»: 3:3 (Рафаэль, Умберто, А.Плахов) и 5:3 (Иванов - 2, Малышев, Чурляев, Васильев)

 13 января 2012 г. ПФМК "Сибиряк" заключил контракт с бразильским универсалом Пеле Жуниором, проведший прошлый сезон за "Газпром-Югра". Он обладает российским паспортом и не будет попадать под действующий лимит на легионеров.

 20 января 2012 г. ПМФК "Сибиряк" выставляет на трансфер двух игроков - нападающих Сергея Васильева и Евгения Власовца.

 25 января 2012 г. Евгений Власовец переходит в сыктывкарскую "Новую генерацию" на правах аренды до конца текущего сезона.

• 28 января — 5 февраля 2012 г. Проходит учебно-тренировочный сбор в Португалии, где команда сыграла товарищеские игры: Белененсиш (Белененсиш) - 4:2 (Умберто - 2, Сучилин, Пеле Жуниор), Спортинг (Лиссабон) - 6:1 (Умберто, Иванов, Пеле Жуниор, Покотыло, А.Плахов, Рафаэль), Леош Порту-Салву (Порту-Салву) - 4:2 (Умберто - 2, Иванов, А.Плахов)

 30 января 2012 г. Сергей Васильев переходит в санкт-петербургский "Политех" на правах аренды до конца текущего сезона.

 февраль 2012 г. В чемпионате Европы в Хорватии сборная России заняла второе место. В составе «серебряной» команды выступал игрок «Сибиряка» — Густаво.

 9 июня 2012 г.  «Сибиряк» завершил сезон проиграв «Динамо» в третьем финальном матче, где новосибирская команда проиграла в серии 0:3.
Итоговый результат в чемпионате России сезона 2011/12 —  2-е место.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

Движение команды по турам

Итоговая таблица

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

ФИНАЛ

Кубок России

1/8 финала 
 первый матч

 ответный матч

1/4 финала 
 первый матч

 ответный матч

Состав с начало сезона 

 Президент клуба — Григорий Власов
 Главный тренер — Темур Алекберов
 Тренер — Вячеслав Михеев
 Спортивный директор — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» играл в трёх турнирах – Городской Лиге мини-футбола, Первенстве на призы ПМФК «Сибиряк» и Региональной лиге мини-футбола, игры которой проходили в Омске и Новосибирске. В чемпионате России среди клубов Первой Лиги зоны «Урал» команда от участия отказалась.

Примечания

См. также 
 Кубок России по мини-футболу

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России 

МФК «Сибиряк»